Le qualificazioni del singolare  del Malaysian Open 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Michael Russell (ultimo turno, ritirato)
  Somdev Devvarman (qualificato)
  Rajeev Ram (qualificato)
  Matteo Viola (qualificato)

 Miša Zverev (qualificato)
 Tatsuma Itō (ultimo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Zhang Ze (secondo turno)

Qualificati

  Miša Zverev
  Somdev Devvarman

  Rajeev Ram
  Matteo Viola

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Malaysian Open 2013
ATP World Tour 2013